Николай Кобранов:
 Кобранов, Николай Петрович (1883—1942) — русский лесовод.
 Кобранов, Николай Яковлевич (1893—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.